Heròstrat de Naucratis (en llatí Herostratus, en grec antic Ἡρόστρατος) fou un comerciant grec nascut a Naucratis a Egipte, que en un dels seus viatges va adquirir a Pafos de Xipre una petita imatge d'Afrodita en temps de la 23a Olimpíada, és a dir, entre el 688 aC i el 685 aC.

A la tornada a Naucratis el vaixell va ser afectat per una gran tempesta i Heròstrat va demanar la protecció de la deessa. Afrodita, que tenia una especial predilecció per Naucratis, va mostrar la seva presència a Heròstrat i a la tripulació i va fer créixer diverses plantes de murtra al seu voltant. Quan Heròstrat va desembarcar, va convidar als seus amics a un banquet per celebrar la salvació de tothom, i els va obsequiar amb una corona de murtra, que va prendre el nom en endavant de στέφανος Ναυκρατίτης (corona naucràtica).

Referències 

Colonitzadors de l'antiga Grècia